Сан Антонио де ла Уерта има више значења:

 Сан Антонио де ла Уерта (Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Антонио де ла Уерта (Сојопа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Антонио де ла Уерта (Сантијаго Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику